Photo-finish technique photographique.
 Photo Finish est un film britannique réalisé par Douglas McFerran en 2003.
 Photo Finish est un film réalisé par Michael Brewer en 2011.
 Photo Finish est le titre américain du film Courte Tête.
 Photo-Finish est le neuvième album de Rory Gallagher
 Photo-finish est la  de l'album Passer ma route de Maxime Le Forestier (Chienne de route pour l'enregistrement public).
 Photo Finish est une chanson de .
 Photo finish est une nouvelle de Florian Ngimbis qui a reçu le premier prix du jeune écrivain francophone en 2008.
 Photo Finish est un album de Michel Vaillant.
 Photo-Finish est une pièce de théâtre de 1964 de Peter Ustinov et mise en scène par Peter Ustinov, Théâtre des Ambassadeurs.
 Photo Finish est le titre d'un court métrage réalisé par Robert Burke en 2000.
 Photo - Finish est un court métrage réalisé par Ido Liven en 1998.

Titres d'épisodes de séries 

 Photo Finish est le titre original du Dernier Combat,  de la saison 3 de Prison Break.
 Photo finish est le  de la série Le Maître des bots.
 Photo Finish est le titre original de La photo, un épisode de la série Freddy, le cauchemar de vos nuits.
 Photo Finish est le titre original de La photo, un épisode de Starsky et Hutch.
 Photo Finish est le titre original de Des photos compromettantes, un épisode de Le Laboratoire de Dexter.
 Photo finish est le titre original de Le complot, un épisode de Les deux font la paire.
 Photo Finish est le titre original d'un épisode de la saison 3 de Switch.
 Photo Finish est le titre original d'un épisode de la série Le Vagabond.
 Photo finish est le titre en français d'un épisode de Wildfire.
 Photo Finish est un épisode de Spider-Man.
 Photo Finish est le titre original de Portrait dédicacé, un épisode de Cannon.
 Photo-finish est le titre d'un épisode de la série Le Scorpion noir.
 Photo-finish est le titre d'un épisode de la série 4 et demi....
 Photo Finish est le titre d'un épisode de la série La Famille de mes rêves.
 Photo Finish est le titre d'un épisode de la série Beautiful People.

Autres 

 The Tale of the Photo Finish est le titre original d'un épisode de Fais-moi peur !
 Tom's Photo Finish est un épisode de Tom et Jerry.
 Power Rangers Time Force: Photo Finish est un film.
 Face Racers: Photo Finish 3DS est un jeu vidéo sur Nintendo 3DS.
 Photo Finish Records est un label indépendant new-yorkais.

Notes et références